PCW steht für:
 Amstrad PCW, Schreibsystem und CP/M-Bürocomputer
 Prüfcenter Wegberg-Wildenrath
 T.Palm-Pôle Continental Wallon (UCI-Code), belgisches Straßenradsportteam

pcw steht für:
 Pyapun (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in Plateau (Nigeria), Nigeria

Abkürzung